Габријел Порас () мексички је глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1968.
Мексички глумци